Eric S. Raymond
 odczyn Biernackiego (OB)
 spektroskopia ESR